Peter Friedman ist der Name folgender Personen:
* Peter Friedman (Schauspieler) (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Friedman (Dokumentarfilmer), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Filmeditor